Esben Nielsen, né le  à Esbjerg au Danemark, est un joueur professionnel danois de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier gauche. Il est le fils de Stig Nielsen.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 30 || 1 || 1 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 16 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 19 || 1 || 0 || 1 || 30 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Nordsjælland Cobras || 1. Division
|| 3 || 3 || 4 || 7 || 6 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen
|| 34 || 4 || 12 || 16 || 20 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen
|| 43 || 4 || 6 || 10 || 61 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen
|| 45 || 7 || 7 || 14 || 39 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank ligaen
|| 33 || 10 || 12 || 22 || 8 || 7 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 36 || 6 || 9 || 15 || 20 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 35 || 6 || 15 || 21 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2012-2013 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 24 || 3 || 5 || 8 || 10 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Odense IK Bulldogs || AL-Bank ligaen
|| 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || 14 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 4 || 12 || 16 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2014-2015|| Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen  || 36|| 6|| 7|| 13|| 12|| 15|| 1||1 || 2|| 4
|-
| rowspan=2|2015-2016|| Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 33|| 5|| 6|| 11|| 28|| 19|| 4||2 ||6 || 0
|-
| Herning Blue Fox 2 ||Metal Ligaen 2 || 2|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2016-2017|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 45|| 9|| 3|| 12|| 14|| 17|| 1||1 || 2|| 8
|-
| 2017-2018|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen ||50 || 1|| 8|| 9|| 22|| 14|| 1||1 || 2|| 4

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Esbjerg
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du Rødovre SIK
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur des Herlev Hornets
Joueur du Herning IK